Eduard Iordănescu (wym. ; ur. 16 czerwca 1978 w Bukareszcie) – rumuński piłkarz występujący na pozycji pomocnika, oraz trener piłkarski.

Jest najstarszym synem byłego selekcjonera reprezentacji Rumunii, Anghela Iordănescu.

Kariera piłkarska i szkoleniowa 
Jako piłkarz terminował w składach klubów rumuńskich (m.in. Steauy Bukareszt i Rapidu Bukareszt), greckich oraz cypryjskich. Nie osiągnął jednak dużych sukcesów.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej rozpoczął pracę szkoleniową. Od samego początku związany jest ze Steauą Bukareszt. Był asystentem Victora Piţurki, Mariusa Lăcătuşa i Ilie Dumitrescu, a po odejściu tego ostatniego we wrześniu 2010 tymczasowo przejął pierwszą drużynę. W lipcu 2011 był kandydatem na szkoleniowca Politehniki Timişoara, jednak ostatecznie kilka miesięcy później ponownie trafił do Steauy w roli asystenta Ilie Stana.

Przypisy 

Piłkarze Steauy Bukareszt
Piłkarze Sportulu Studențesc Bukareszt
Piłkarze Panioniosu GSS
Piłkarze Rapidu Bukareszt
Piłkarze Rocaru Bukareszt
Piłkarze Alki Larnaka
Piłkarze Petrolulu Ploeszti
Piłkarze FC Vaslui
Rumuńscy trenerzy piłkarscy
Trenerzy piłkarzy CFR Cluj
Trenerzy piłkarzy CSKA Sofia
Trenerzy piłkarzy ASA Târgu Mureș
Trenerzy piłkarzy Astry Giurgiu
Ludzie urodzeni w Bukareszcie
Trenerzy piłkarzy Steauy Bukareszt
Selekcjonerzy reprezentacji Rumunii w piłce nożnej mężczyzn
Urodzeni w 1978